Tirol este:

 O regiune istorică, care cuprinde:
 Tirol (regiune istorică)
 Un land din Austria: vezi Tirol (land)
 O regiune din nordul Italiei: vezi Tirolul de Sud și Trentino-Tirolul de Sud
 O localitate din Județul Caraș-Severin, România: vezi Tirol, Caraș-Severin